Aleksandr Vladimirovich Samarin (en russe : Александр Владимирович Самарин ; né le  à Moscou) est un patineur artistique russe.

Il remporte la médaille d'argent lors des Championnats d’Europe 2019 à Minsk.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1998
Naissance à Moscou
Patineur artistique russe